Pendencia puede referirse a:

 Pendencia o combate, un conflicto violento.
 Pendencia, un estado de expectativa.